Crotch ist der Name von
George Robert Crotch (1842–1874), britischer Insektenkundler
William Crotch (1775–1847), englischer Komponist und Organist

Siehe auch:
 Krotsch